Cakewalk (attractie), een kermisattractie
 Cakewalk (band), een trio dat geïmproviseerde muziek speelt
 Cakewalk (bedrijf), een Amerikaans muziekproductie softwarebedrijf.
 Cakewalk (computerspel), een computerspel voor de Atari 2600
 Cakewalk (dans), een dans van slaven